2 miejscowości w Polsce: 
 Łęgno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto 
 Łęgno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard